

Codici 
 BMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Big Mountain (Stati Uniti d'America)
 bmx – codice ISO 639-3 della lingua baimak

Sport 
 BMX – abbreviazione di Bicycle Motocross, specialità del ciclismo